Михаи́л Ива́нович Афана́сьев:
 Афанасьев, Михаил Иванович (1883—1937) — генерал-лейтенант.
 Афанасьев, Михаил Иванович (1850—1910) — российский врач, профессор.